Голубятня:

 Голубятня — помещение для содержания и размножения голубей.
 Голубятня — здание конца XVIII — начала XIX века в Москве (2-й Верхний Михайловский проезд, д. 2).

См. также 
 Голубятня на жёлтой поляне
 Колумбарий (лат. columbarium — голубятня)